Sankt Klara bzw. heilige Klara steht für:
 Klara von Assisi (1193/94–1253), italienische Gründerin des Ordens der Klarissen (Gedenktag 11. August)
 Klara von Montefalco, Klara vom Kreuz (1268–1308) italienische Augustinerin und Mystikerin, Jungfrau (17. August)
 Klara von Rimini, wohl auch Klara de Aquilariis (um 1300), italienische Franziskanerin (22. Januar, 23. Februar, 7. November)
 Klara de Fuligno († 1497/1500), Klarissin, Jungfrau, Stadtpatronin von Fuligno (13. Juli)
 Klara Francisca Wagner († 1637), Schweizer Franziskanerin in Montorge (2. Oktober)

Siehe auch:
 Klara – zum Namen

 Saint Clair, Saint-Clair St. Claire/Saint Claire/Sainte-Claire, Saint Clare, Sinclair (engl., frz.), Santa Chiara (ital.), Santa Clara (span., port.)